Сорокіна — жіноче прізвище російського походження, аналог чоловічого прізвища Сорокін.
 Сорокіна Валентина Мефодіївна — російський мистецтвознавець, Заслужений працівник культури Республіки Башкортостан (1995).
 Сорокіна Валерія Михайлівна — російська бадмінтоністка, олімпійська медалістка.
 Сорокіна Ганна Валеріївна ( 1976) — українська спортсменка, яка спецалізувалася в стрибках у воду, призер Олімпійських ігор.
 Сорокіна Ганна Іванівна (1924—1998) — Герой Соціалістичної Праці, доярка радгоспу № 44.
 Сорокіна Людмила Андріївна (1944—1998) — радянський, російський педагог, музейний працівник
 Сорокіна Наталія Володимирівна ( 1982) — російська біатлоністка, бронзова призерка чемпіонату світу з біатлону.
 Сорокіна Ніна Іванівна (1942—2011) — російська радянська артистка балету, солістка Большого театру, народна артистка СРСР (1987).
 Сорокіна Світлана Інокентіївна ( 1957) — радянська і російська журналістка, теле-і радіоведуча, режисерка.
 Сорокіна Стефанія Олексіївна (1908—1990) — радянський агроном, громадська та політична діячка.
 Сорокіна Тамара Опанасівна (1931—2021) — радянська і російська співачка (сопрано) та педагог, Народна артистка Росії (1973).

Російські прізвища